Attraktion (av franska attraction, av latinska attra'ctio dragningskraft, dra sig till) är generellt en dragningskraft som flyttar ett objekt till ett annat.
 Används i fysiken om till exempel tyngdkraft eller en elektromagnetisk kraft.
 Man pratar även om attraktion mellan personer som det som för människor samman, till exempel sexuell attraktion. 
 Inom språkvetenskap ett ord som rättar sin böjning  mot språklig omgivning i strid med generella grammatiska regler.  
 I nöjesbranschen talar man om en attraktion när det gäller en teaterföreställning eller en åkattraktion som drar till sig människor.